Musical Chairs (englischsprachige Bezeichnung des Gesellschaftsspiels Reise nach Jerusalem) ist:
 Musical Chairs (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Susan Seidelman (2011)
 Musical Chairs (Musical), Broadway-Musical von Barry Berg, Ken Donnelly und Tom Savage (1980)
 Musical Chairs (Spielshow, NBC), Spielshow auf NBC mit Bill Leyden (1955) 
 Musical Chairs (Spielshow, CBS), Spielshow auf CBS mit Adam Wade (1975)